564